Il singolare del torneo di tennis Sunsmart Victorian Open 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Sue Barker (semifinali)
 Betty Stöve (semifinali)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

 Wendy Turnbull (finale)
 Greer Stevens (secondo turno)
 Regina Maršíková (primo turno)
 Evonne Goolagong (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sunsmart Victorian Open 1977